Anglia:
 Sheraton – miejscowość w hrabstwie Durham
 Sheraton with Hulam – civil parish w hrabstwie Durham

Osoby:
 Thomas Sheraton – brytyjski projektant meblowy

Inne:
 sheraton – brytyjski styl meblowy
 Sheraton – amerykańska sieć hotelowa
 Sheraton Grand Krakow – pięciogwiazdkowy hotel w Krakowie
 Sheraton Grand Warsaw – pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie
 Sheraton Lisboa Hotel & Spa – pięciogwiazdkowy hotel w Portugalii
 Sheraton Poznan Hotel – pięciogwiazdkowy hotel w Poznaniu
 Sheraton Sopot Hotel – pięciogwiazdkowy hotel w Sopocie
 Sheraton Tel Aviv – pięciogwiazdkowy hotel w Izraelu

Zobacz też:
 Epiphone Sheraton